Arbien:
 Erik Nicolai Arbien
 Hans Arbien
 Magnus Gustavus Arbien